Hendrik van Beieren (bisschop), bisschop van Utrecht
Hendrik II van Beieren (hertog), hertog van Beieren